Le tournoi El Gouna International masculin 2019 est l'édition masculine du tournoi El Gouna International 2019, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à El Gouna du 17 au 26 avril 2019.

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueurs dont deux wild card Youssef Ibrahim et Fares Dessouky et 8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour. 

L'invité Fares Dessouky signe son retour au plus haut niveau en se hissant en demi-finale après avoir sorti l'ancien champion du monde et tête de série  Mohamed El Shorbagy en quart de finale.

En finale, le  mondial et champion du monde Ali Farag l'emporte face à son compatriote Karim Abdel Gawad qui se blesse à la cheville à la fin du  jeu.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de , dotation identique à l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 El Gouna International
 El Gouna International féminin 2019
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2019
Sport en Égypte en 2019
Sport en avril 2019
PSA World Series 2019